Peter Gould peut désigner :
 Peter Gould (1932-2000), géographe américano-britannique ;
 Peter Gould, producteur et réalisateur américain.